Литвинчу́к — білоруське та українське прізвище.

Відомі носії 
 Литвинчук Артур Сергійович ( 1988) — білоруський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Литвинчук Анатолій Григорович (1935—1993)  — український режисер. Народний артист України.
 Литвинчук Георгій Семенович (1931—2006) — математик.
 Литвинчук Дмитро Юрійович (1992—2017) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Литвинчук Іван Самійлович (1920—1951) — полковник УПА, командир ВО «Заграва», крайовий провідник Північно-західного краю, командир УПА-Північ.
 Литвинчук Марина Вікторівна ( 1988) — білоруська веслувальниця, олімпійська медалістка.
 Литвинчук Сергій Анатолійович (1985—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Литвинчук Юрій Захарович (1930—1957) — український радянський графік.

Прізвища на -ук